Il doppio del torneo di tennis Brighton International 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Pam Shriver e Nataša Zvereva che hanno battuto in finale Zina Garrison e Lori McNeil 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Pam Shriver /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (finale)

 Sandy Collins /  Elna Reinach (semifinali)
 Raffaella Reggi /  Andrea Strnadová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brighton International 1991